Behemot (Bijbel), een reusachtig dier dat beschreven wordt in het boek Job in de Hebreeuwse Bijbel
 Behemoth (band), een blackmetalband uit Polen
 Behemoth (Canada's Wonderland), een achtbaan in attractiepark Canada's Wonderland in Canada
 Behemoth (boek), een boek geschreven door Thomas Hobbes
 Bēixī móshòu, ook bekend als Behemoth, een Chinees-Franse documentaire uit 2015